Роберт Стуруа:
 Стуруа, Роберт Иванович (1918—1982) — художник, отец Роберта Робертовича Стуруа.
 Стуруа, Роберт Робертович (род. 1938) — театральный режиссёр и актёр, педагог, народный артист СССР.